Плёмёр () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Лорьян.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Лармор-Плаж и Плёмёр.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в него была добавлена коммуна Кевен.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2019 г.):

 Кевен (8 770 чел.)
 Лармор-Плаж (8 319 чел.)
 Плёмёр (17 778 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 37,9 % голосов против 17,8 % у Марин Ле Пен и 15,3 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 69,5 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 32,5 %, Франсуа Фийон – 23,8 %, Жан-Люк Меланшон – 15,4 %, Марин Ле Пен – 13,5 %; 2 тур: Макрон – 78,0 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 30,9 %, Франсуа Олланд — 29,1 %, Марин Ле Пен — 13,1 %; 2 тур: Олланд — 50,3 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют мэр коммуны Плёмёр Ронан Лоа (Ronan Loas) и Марьян Руссе (Marianne Rousset) (оба — Разные правые).

Ссылки